Petar Stojanović (1877–1957) – serbski kompozytor i skrzypek
 Petar Stojanović (ur. 1995) – słoweński piłkarz